

Sigle
 Less than a Truck Load – termine inglese che indica una consegna di merce su camion parziale (un trasporto completo è indicato come FTL, Full Truck Load)
 Logica temporale lineare

Codici 
 LTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lastourville (Gabon)
 LTL – codice valutario ISO 4217 del Lita lituano, valuta della Lituania